Татья́на  Васи́льевна Козлова  (31 августа 1930, Ставрополь, СССР — 17 мая 2022, Москва) — советская учёная, доктор технических наук, профессор, педагог, автор учебной и научной литературы по моде, искусству и дизайну. 

Козлова Т.В. является заслуженным деятелем науки Российской Федерации, лауреатом премии правительства РФ, членом Международной Академии Наук о Природе и Обществе и Академии Имиджелогии.
Она имеет почетные правительственные награды, грамоты и ордена за многолетнюю плодотворную работу, выдающийся вклад в развитие и воспитание нового поколения молодых исследователей и ученых, организацию современной системы исследовательского образования в России, развитие научных исследований и внедрение их результатов в учебный процесс.

Биография 
Родилась 31 августа 1930 года в г. Ставрополь. Татьяна Васильевна Козлова училась в нескольких зарубежных институтах Западной Европы: Чехословакии, Франции, Италии.

В 1951 г. окончила Текстильный институт по специальности художник-технолог. Затем, защитила кандидатскую диссертацию в Чехословакии и докторскую диссертацию в Текстильном университете.

С 1955 года работала в сфере художественного образования (Моско́вский госуда́рственный тексти́льный университе́т им. А. Н. Косы́гина, Московский государственный университет дизайна и технологии, Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)). Общий стаж - 69 лет, педагогический стаж - 67 лет.

Решением Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР, 30 декабря 1983 года (протокол № 51) Козловой Татьяне Васильевне присуждена ученая степень доктора технических наук. 28 декабря 1984 года (протокол № 51пк/6) присвоено ученое звание профессора по кафедре Моделирования костюма.

С 1967 года Козлова Татьяна Васильевна руководила кафедрой «Моделирования костюма» Московского государственного текстильного университета им. А. Н. Косыгина. Затем, кафедра «Моделирования костюма» была переименована в кафедру «Художественного проектирования костюма и обуви». Ныне – кафедра Искусства костюма и моды Института Искусств Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).

Татьяна Васильевна Козлова руководила кафедрой 50 лет, из которых 28 лет она работала деканом Факультета прикладного искусства (ФПИ) Московского государственного текстильного университета имени А.Н. Косыгина. После объединения МГТУ им. А.Н. Косыгина и МГУДТ в 2012 году Факультет прикладного искусства (ФПИ) был переформирован в Институт искусств, а кафедра «Художественного проектирования костюма и обуви» получила название «Искусства костюма и моды».

Под наставлением Козловой Т.В. было подготовлено более 5000 специалистов различных направлений в искусстве костюма, обуви и аксессуаров, ювелирных изделий, текстиля и рекламы. Разработанные студентами под руководством специалистов кафедры модели одежды и обуви широко внедрялись в производство. Студенты кафедры ежегодно представляли свои работы на международных выставках и конкурсах в СССР, Франции, Японии, Канаде, Бельгии и других странах.

Ею были организованны конкурсы «Шаг в будущее» и «Формула стиля», которые регулярно проводились в формате дефиле на подиуме Московского государственного текстильного университета им. А. Н. Косыгина. Для участия в данных конкурсах съезжались участники из регионов страны и из-за рубежа.

На протяжении своей работы, под руководством Козловой Татьяны Васильевны, кафедра подготовила многих талантливых художников-модельеров и дизайнеров, которые после выпуска смогли реализовать себя в творчестве: Вячеслав Зайцев, Юлия Далакян, Виктория Андреянова, Владимир Зубец, Егор Зайцев, Катя Леонович, Денис Симачёв, Сергей Ефремов, Эрика Зайонц и др.

Достижения 
Козлова Т.В. – талантливый педагог и ученый. Под её руководством активно развивалась наука о костюме и моде, издавались учебники и монографии. Её работы, отвечая требованиям времени, были ориентированы на тесный контакт с промышленными предприятиями. Татьяна Васильевна подготовила более 50 кандидатов наук, 3 доктора наук. Ей удалось создать наиболее сильную и авторитетную школу в стране. Ученики данной школы возглавили многие кафедры по моделированию костюма в России.

 Министром Высшего и среднего специального образования СССР в 1970-е годы Козлова Татьяна Васильевна награждена нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» (Высшая школа СССР).

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1986 года Татьяна Васильевна Козлова награждена орденом «Знак Почета» (орден № 1550374).

 Приказ № 135/4 Государственного комитета СССР по народному образованию «Об объявлении благодарности и награждении почетной грамотой Гособразования СССР Козловой Т.В.» от 29 августа 1990 года гласит: «За многолетнюю плодотворную работу  по подготовке высококвалифицированных специалистов, развитие научных исследований и внедрение их результатов в учебный процесс заведующей кафедрой Московского текстильного института имени А.Н.Косыгина, профессору, доктору технических наук Козловой Татьяне Васильевне объявить благодарность и наградить Почетной грамотой Гособразования СССР».

 Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 1992 года Татьяне Васильевне Козловой присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

 29 апреля 1999 года Татьяна Васильевна Козлова была избрана Действительным Членом Международной Академии Наук о Природе и Обществе (удостоверение № 032/D).

 2001 Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2001 года Татьяна Васильевна Козлова награждена «Орденом Дружбы» (награда № 6097).

 Решением президиума Академии имиджелогии АИМ от 14 января 2005 года (протокол № 01/05) Козлова Татьяна Васильевна была избрана действительным членом Академии имиджелогии и получила Диплом Академика АИМ.

 Председателем Центрального Совета программы «Шаг в будущее» А.О.Карповым (наградной акт от 20 марта 2016 г.) Козлова Татьяна Васильевна награждена Юбилейным знаком программы «Шаг в будущее»: «за выдающийся вклад в развитие Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», за воспитание нового поколения молодых исследователей и ученых, за организацию современной системы исследовательского образования в России и в связи с 25-летним юбилеем программы «Шаг в будущее»».

 Национальной академии индустрии моды (НАИМ) 5 октября 2013 года Козлова Т.В. награждена Специальной наградой НАИМ - «Хрустальная пальма» за вклад в подготовку кадров индустрии моды в России.

Научная и творческая деятельность 
Сферой интересов Козловой Татьяны Васильевны являлись искусство, мода, костюм, прогнозирование, творческое и научное образование.

Козловой Т.В. написано более 15 книг, учебников, учебных пособий и монографий. Она имеет более 500 публикаций, 8 патентов на промышленные образцы. Избранные труды:

 Стиль в костюме XX века: Учебное пособие для ВУЗов. / Т.В. Козлова, Е.В. Ильичева. — М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003. — 160 с. ISBN 5-8196-0041-X

 Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: Учеб. для сред. спец. учеб. заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Легпромбытиздат, 1990. — 320 с.: ил. — ISBN 5-7088-0361-4

 Основы теории проектирования костюма: Учеб. для вузов / Под ред. Т.В. Козловой. — М.: Легпромбытиздат, 1988. — 352 с.: ил. — ISBN 5-7088-0218-9.  Авторы: Т.В.Козлова, Р.А. Степучев, Г.И. Петушкова, Л.Б. Рытвинская, Е.А. Рыбкина, Н.Б. Яковлева.

 Основы художественного проектирования изделий из кожи. Учебное пособие для вузов. / Т.В. Козлова — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Легпромбытиздат 1987. — 232 с.

 Художественное проектирование костюма. / Т.В. Козлова — М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. — 144 с., ил.

Учебники и учебные пособия Т.В. Козловой вошли в основную литературу для обучения художников-модельеров и дизайнеров в отечественных вузах и странах СНГ.

Примечания 

 Некролог / РГУ им. А.Н. Косыгина
 Пресс-центр / РГУ им. А.Н. Косыгина

Ссылки и источники 

 Кафедра Искусства костюма и моды Института Искусств РГУ им.А.Н.Косыгина
 INTERMODA. Определены лауреаты Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» 2013 года
 Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Института Искусств РГУ им.А.Н.Косыгина